Saint-Quay ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Côtes-d'Armor:
 Saint-Quay-Perros
 Saint-Quay-Portrieux